Sugny (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Vresse-sur-Semois
Sugny (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk